Karsby (ka:rs-) kan syfta på:
 Karsby, Borgå – en by i Borgå stad, Nyland, fi.: Kaarenkylä
 Karsby, Ekenäs – en by och egendom i Ekenäs stad Nyland